El Torneig de Linz 2012, oficialment conegut com a Generali Ladies Linz 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 14 d'octubre de 2012 a l'Intersport Arena de Linz, Àustria.

La tennista bielorussa Viktória Azàrenka va guanyar el sisè títol individual de la temporada empatant al capdamunt amb Serena Williams. L'alemanya Julia Görges va disputar ambdues finals però en cap d'elles va poder endur-se el títol.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2012
WTA Tour 2012